Турнир претенденток 1952 — проходил с 21 октября по 20 ноября в Москве.

Участницы  
 В. Борисенко, Е. Быкова, Э. Келлер-Герман, О. Рубцова, Э. Тренмер, Ш. Шоде де Силан (допущены по итогам турнира на первенство мира 1949/1950); 
 К. Зворыкина, О. Игнатьева (по результатам 11-го первенства СССР; одновременно зонального турнира ФИДЕ); 
остальные участницы представляли различные зоны ФИДЕ.

До 8-го тура лидеры менялись, затем вперёд вышла Быкова, которая заняла 1-е место (11½ очков) и завоевала право на матч с чемпионкой мира Л. Руденко. 2—3-е места разделили О. Игнатьева и Ф. Хемскерк — по 10½ очков.

Примечательные партии 
Е. Быкова — М. Бейн 
1.е4 с5 2.Кс3 Кc6 3.g3 g6 4.Cg2 Cg7 5.d3 b6 6.Се3 Сb7 7.Фd2 е6 8.Kge2 Kge7 9.Ch6 0—0 10.h4 f6 11.0—0—0 Ke5 12.f3 d5 13.С:g7 Кр:g7 14.h5 g5 15.f4 Kf7 16.h6+ Kph8 17.fg К:g5 18.e5 Kg6 19.ef Ф:f6 20.Лdf1 Фе7 21.Kf4 К:f4 22.gf Kf7 23.f5 Kd6 24.fe Л:f1+ 25.Л:f1 Ф:е6 26.Фg5 Лg8 27.Лf8 Kf5 28.Л:g8+ Ф:g8 29.Ф:f5 Ф:g2 30.Фf8+, 1 : 0.

Таблица

Литература 
 

Турнир претендентов по шахматам
Шахматы в СССР
1952 год в шахматах
1952 год в Москве
Октябрь 1952 года
Ноябрь 1952 года